Osborn steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Osborn (Maine), Town im Bundesstaat Maine
 Osborn (Alabama)
 Osborn (Georgia)
 Osborn (Illinois)
 Osborn (Indiana)
 Osborn (Kentucky)
 Osborn (Mississippi)
 Osborn (Butler County, Missouri)
 Osborn (Clinton County, Missouri)
 Osborn (Pennsylvania)
 Osborn (South Carolina)
 Osborn (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin

Sonstige Orte:
 Osborn (Südafrika), Ansiedlung in Südafrika

Osborn ist der Familienname folgender Personen:
 Alex F. Osborn (1888–1966), US-amerikanischer Autor
 Ben Osborn (* 1994), englischer Fußballspieler
 Chase Osborn (1860–1949), US-amerikanischer Politiker
 Dale James Osborn (1922–2004), US-amerikanischer Mammaloge
 Danvers Osborn, 3. Baronet (1715–1753), Gouverneur der britischen Kolonie New York
 David D. Osborn (* 1923), US-amerikanischer Autor
 Denise Osborn (* 1948), australisch-britische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Duke Osborn (1897–1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Elburt F. Osborn (1911–1998), US-amerikanischer Geophysiker
 Emily Mary Osborn (1828–1925), englische Malerin
 Franz Osborn (1905–1955), deutscher Pianist
 Frederick Osborn (1889–1981), US-amerikanischer Eugeniker
 Harold Osborn (1899–1975), US-amerikanischer Leichtathlet

 Joe Osborn (1937–2018), US-amerikanischer Musiker

 K. J. Osborn (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mary Osborn (* 1940), britisch-deutsche Biochemikerin und Biophysikerin
 Max Osborn (1870–1946), deutscher Schriftsteller
 Paul Osborn (1901–1988), US-amerikanischer Autor
 Percy Osborn (1900–1991), australischer Radrennfahrer
 Ralph Osborn (1780–1835), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sherard Osborn (1822–1875), britischer Konteradmiral und Förderer der Polarforschung
 Sidney Preston Osborn (1884–1948), US-amerikanischer Politiker
 T. L. Osborn (1923–2013), US-amerikanischer Pfingstpastor, Heilungsevangelist

 Valda Osborn (1934–2022), britische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Osborne, Osburn, Osbern